Fiat může znamenat:

 Skupina FIAT, italský koncern (pův. Fabbrica Italiana Automobili, Torino)
 FIAT (automobilka), italská automobilka
 Polski Fiat, polská automobilka, výrobce vozu Polski Fiat 125p
 fiat, latinsky, 3. osoba jednotného čísla konjunktivu slovesa fierī (ve funkci pasívního tvaru facĕre, dělat), překládá se jako „budiž!“, vyskytuje se v:
 fiat lux, budiž světlo (z bible)
 fiat voluntas tua, buď vůle tvá (z bible)
 a další latinská rčení
 na lékařských předpisech značeno zkratkou 
 a odtud odvozené významy
 fiat měna
 zastaralý výraz pro schvalovací doložku na spisech
 v angličtině dekret, nařízení, rozkaz

Externí odkazy